Лутков — фамилия; имеет женскую форму Луткова.
 Лутков, Александр Николаевич (1901—1970) — советский генетик и селекционер, ученик Г. Д. Карпеченко и Н. И. Вавилова.
 Лутков, Олег Анатольевич (род. 1966) — советский и украинский футболист, вратарь, ныне тренер.
 См. также 
 Лутки — название ряда населённых пунктов.
 Лутково — название ряда населённых пунктов.